Chaunacops är ett släkte av fiskar. Chaunacops ingår i familjen Chaunacidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Marulkartade fiskar
Chaunacops